João I de Jerusalém e de Chipre (†120?) — sétimo bispo de Jerusalém
 Papa João I (†526) — papa
 João I Tzimisces (†976) — imperador bizantino de 11 de dezembro de 969 até a sua morte
 João de Inglaterra ou João Sem-Terra (†1216) — rei de Inglaterra, Duque da Normandia e Duque da Aquitânia de 1199 a 1216
 João I, Duque da Bretanha (†1286) — duque da Bretanha, conde de Penthièvre e de Richmond, visconde de Gourin e senhor de Pontarcy, de Brie-Comte-Robert, da Fère-en-Tardenois, de Muzillac, de Hédé, de Hennedon-le-Viel, de Léondesambig e da Roche-Derrien
 João I Ducas (†1289) — governante da Tessália entre ca. 1268 até a sua morte em 1289
 João da Escócia ou João I da Escócia (†1314) — também conhecido como "João Balliol", rei da Escócia
 João I de França (†1316) — décimo terceiro da chamada dinastia dos capetianos diretos e também rei de Navarra e conde de Champagne
 João da Boêmia ou João I da Boêmia (†1346) — conde de Luxemburgo a partir de 1309, rei da Boêmia a partir de 1310 e rei titular da Polônia, de 1310 a 1335
 João I de Jerusalém ou João de Brienne (†1387) — rei de Jerusalém de 1210 a 1225
 João I de Castela (†1390) — segundo rei de Castela da dinastia Trastâmara
 João I de Portugal (†1433) — décimo Rei de Portugal e o primeiro da dinastia de Avis
 João I, Conde da Holanda (†1299) — conde da Holanda de 1296 a 1299

Ver também 
 João 1 -  o primeiro capítulo do Evangelho de João

Desambiguações de antropônimos

de:Liste der Herrscher namens Johann#Johann I.
eo:Johano (regantoj)